Kanton Saint-Savin může znamenat:

 Kanton Saint-Savin (Gironde) – francouzský kanton v departementu Gironde v regionu Akvitánie
 Kanton Saint-Savin (Vienne) – francouzský kanton v departementu Vienne v regionu Poitou-Charentes